En France, plusieurs départements possèdent une route départementale 902, ou RD 902. Celles-ci sont issues de déclassements de routes nationales à la suite des réformes de 1972 ou de 2005.

Liste de RD 902

Issues de déclassements de 1972 
 dans les Alpes-de-Haute-Provence : ancienne RN 202
 en Aveyron : ancienne RN 602
 en Corrèze : ancienne RN 702
 en Haute-Savoie : ancienne RN 202
 dans les Hautes-Alpes : ancienne RN 202
 dans l'Hérault : ancienne RN 602
 dans la Manche : ancienne RN 802
 dans la Marne : ancienne RN 402
 dans la Meuse : ancienne RN 402
 dans la Savoie : ancienne RN 202

RD 902A 
 dans les Hautes-Alpes : ancienne RN 202A

Autres cas 
 RD 902 en Haute-Garonne : axe surnommé « Voie lactée » reliant l'aéroport de Toulouse-Blagnac sur l'A621 à la RD 2 à Seilh
 RD 902A dans le Val-d'Oise : axe reliant Goussainville (RN 17 puis RD 317) à Roissy-en-France, desservant la plate-forme aéroportuaire de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Axe à 2×2 voies et plus de  par jour
 RD 902B en Haute-Savoie : desserte de la zone industrielle des Grands Prés à Cluses

Notes et références

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français

902